Жоакин Агостинью да Силва Рибейру (, более известный, как Агостиньо (); ) — португальский футболист, выступавший на позиции полузащитника, за такие клубы, как: «Саламанка», «Лас-Пальмас» и «Малага». Экс-игрок молодёжных сборных Португалии.

Биография

Клубная карьера 
Хорошо проявив себя в «Витории» из Гимайрайнша, Агостиньо переехал за границу, в Испанию, в возрасте 20 лет, во вторую команду испанского гранда «Реал Мадрид» — «Кастилью». Первый опыт игры за рубежом оказался неудачным, поскольку он сыграл только два матча за «Кастилью» и забил один гол, а затем перешел в «Севилью», где не сыграл ни разу. Следующие три сезона Жоакин проведет во втором испанском дивизионе, в таких клубах, как: «Саламанка», «Лас-Пальмас» и «Малага». В клубе из Малаги, в сезоне 1998/99, он объединился с соотечественником Эдгаром (также недавно подписанным и также прибывшим из «Реала»), чтобы помочь «андалузцам» попасть в Ла-Лигу, забив в том сезоне 38 матчей и три гола.

Примечания 

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Витория» Гимарайнш
Игроки ФК «Морейренсе»
Игроки ФК «Риу Аве»
Игроки ФК «Реал Мадрид Кастилья»
Игроки ФК «Севилья»
Игроки ФК «Саламанка»
Игроки ФК «Лас-Пальмас»
Игроки ФК «Малага»
Игроки ФК «Полидепортиво»
Игроки ФК «Пари Сен-Жермен»